Појам Фердинанд II може да се односи на:
Фернандо II од Арагона,
Фердинанд II, цар Светог римског царства,
Фердинанд II од Сицилије,
Фердинанд II, надвојвода Аустрије